ТФЧ — многозначная аббревиатура:
 ТФЧ — теоретическая функция чувствительности
 ТФЧ — теофиллинчувствительность, теофиллинчувствительный

См. также 
  — аббревиатура латиницей